Gonorynchidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zandvissen 
 Trichodontidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Zandvissen
Zandskinken, een hagedissengeslacht